Bert Carpelan kan avse:

Bert Carpelan (fotograf)
Bert Carpelan (militär)